

Geografia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Chełmno

Niemcy 
 Culm – dzielnica gminy Brahmenau w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Culm – była nazwa dawnego powiatu

Wielka Brytania 
 Culm – rzeka

Zobacz też 
 Kulm